Pasja (titel), een Ottomaanse titel
 Jasiusvlinder (Charaxes jasius), een vlinder die ook wel pasja wordt genoemd